Lorenzer ist der Name folgender Personen:

 Alfred Lorenzer (1922–2002), deutscher Psychoanalytiker und Soziologe
 Raimund Lorenzer (1891–1966), deutscher Arzt und Schriftsteller